Justus Gesenius (1601-1673) : poète et théologien allemand
 Wilhelm Gesenius (1786-1842) : philologue et orientaliste allemand